La patinoire de l'Ilfis,  appelée plus simplement Ilfis (en allemand ), est une patinoire couverte de Suisse. Située à Langnau, elle doit son nom à la rivière de l' toute proche.

Ouverte en 1976 et rénovée en 2013, elle accueille tous les matchs des SC Langnau Tigers, pensionnaire actuel de National League. Elle a une capacité de 6000 spectateurs.

Sources

Liens 
 Photos de la patinoire

Ilfis
Ilfis
Ilfis
Ilfis
Ilfis